Monroeville è il nome di alcune città degli USA:

Monroeville – città dell'Alabama
Monroeville – città dell'Indiana
Monroeville – città dell'Ohio
Monroeville – città della Pennsylvania
Monroeville – città del New Jersey